Barna (címertan)
 Barna (keresztnév)
 Barna (szín)
 Barna település Írországban, Galway megyében